Slag bij Lützen (1632)
 Slag bij Lützen (1813), door de Duitsers de Slag bij Großgörschen genoemd